Une évasion est le fait pour un prisonnier de s'échapper de sa prison.

Évasion peut aussi désigner :
 évasion, un comportement social de fuite ou d'évitement ;
 Évasion, une chaîne spécialisée de télévision québécoise ;
 évasion, une attaque informatique qui se déroule sans se faire détecter ;
 Évasion ! (Escape!), une nouvelle d'Isaac Asimov publiée en 1945 ;
 Évasion, un film français réalisé par René Clément, sorti en 1935 ;
 Évasion (The Young Lovers), un film d'Anthony Asquith sorti en 1954 ;
 Évasion, une série de film avec Sylvester Stallone ;
 Évasion (Escape Plan), un film américain de Mikael Håfström sorti en 2013, le premier film de la série ci-dessus ;
 Evasion, une série de documentaires naturalistes (1995-98) ;
 Évasion, une radio française régionale ;
 Évasion, un groupe vocal féminin français créé en 1986.

Voir aussi 
 Citroën Évasion, une automobile de la marque Citroën
 , le titre de plusieurs œuvres
 , le titre de plusieurs œuvres

Homonymie de titre